Јемство (облигационо право)
 Јемство (кривично процесно право)
 јамчење